Бен Джонсън може да се отнася за:
 Бен Джонсън (1572-1637), английски драматург
 Бен Джонсън (актьор) (1918-1996), американски актьор
 Бен Джонсън (спринтьор) (р. 1961), канадски лекоатлет